«До́йна» () — государственная академическая хоровая капелла Молдавской государственной филармонии. Заслуженный художественный коллектив Молдавской ССР.

История 
Капелла «Дойна» была создана в Тирасполе в 1930 году. Первый художественный руководитель — К. Пигров.

Значительную часть репертуара капеллы «Дойна» составили молдавские произведения Н. Н. Вилинского. После присоединения Бессарабии к СССР в 1940 году капелла переехала в Кишинёв. Во время Великой Отечественной войны была преобразована в ансамбль песни и пляски под руководством Давида Гершфельда (ученик Н. Н. Вилинского) и дала около 600 концертов на фронтах и в тылу.

После войны руководителями «Дойны» были хормейстеры М. Н. Кононенко, М. Ф. Брезденюк, В. Н. Минин, В. А. Гарштя (с 1962) и другие. Капелла «Дойна» гастролировала во многих городах за пределами Молдавии. В репертуаре коллектива есть произведения как композиторов-классиков, так и современных авторов.

Ссылки 
 Молдавский фольклор

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1930 году
Музыкальные коллективы Молдавии
Академическая музыка в Молдавии
Музыкальные организации Кишинёва